Тривес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Пуэбла-де-Тривес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. 
 Тьерра-де-Тривес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.